A hrib főnév a környezetéből 200–500 méter magasan kiemelkedő hegyek neve a szlovén nyelvben, mely több település nevében is szerepel:

 Horvátország
Hrib falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében 
Kamenski Hrib falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Makov Hrib falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Hrib falu Preddvor községben, Gorenjska statisztikai régióban
Hrib falu Šmarješke Toplice községben, Délkelet-Szlovénia statisztikai régióban
Hrib nad Ribčami falu Moravče községben, Közép-Szlovénia statisztikai régióban
Hrib pri Cerovcu falu Semič községben, Délkelet-Szlovénia statisztikai régióban
Hrib pri Fari falu Kostel községben, Délkelet-Szlovénia statisztikai régióban
Hrib pri Hinjah falu Žužemberk községben, Délkelet-Szlovénia statisztikai régióban
Hrib pri Kamniku falu Kamnik községben, Közép-Szlovénia statisztikai régióban
Hrib pri Orehku falu Novog Mesta községben, Délkelet-Szlovénia statisztikai régióban
Hrib pri Rožnem Dolu falu Semič községben, Délkelet-Szlovénia statisztikai régióban
Hrib-Loški potok falu Loški potok községben, Délkelet-Szlovénia statisztikai régióban
Svetega Petra Hrib falu Škofja Loka községben, Gorenjska statisztikai régióban